Svenska damhockeyligan 2016/2017 var den tionde säsongen sedan Riksserien, damernas högsta serie i ishockey, startade. Inför säsongen bytte serien namn till Svenska damhockeyligan. Då både SDE HF Dam och Sundsvall Wildcats klarade sig kvar i kvalserien bestod serien av samma lag som föregående säsong. Seriesegrare blev Luleå HF Dam, som dock blev utslagna i semifinalen av HV71. Vinnare av Dam-SM blev Djurgården Hockey som i finalserien slog HV71 med 2-0 i matcher och därmed tog sitt första guld efter att ha tagit över lag och serieplats från Segeltorps IF säsongen 2013/2014. 

Lagen mötte varandra hemma och borta två gånger, vilket gav totalt 36 omgångar som spelades mellan september 2016 och mars 2017. Seger efter ordinarie tid gav tre poäng, seger efter sudden death eller straffar gav två poäng, förlust efter sudden death eller straffar gav en poäng och förlust efter ordinarie tid gav noll poäng.

Deltagande lag

Tabell

Slutspel 
Slutspelsomgångarna i Dam-SM spelades i bäst av tre matcher. Lagen rangordnades innan slutspelet började utifrån placeringarna i SDHL, och högst placerade lagen började med bortamatch och avslutade med hemmamatch/er (b-h-h).

Slutspelsträd

Kvartsfinaler 
Inför kvartsfinalerna valde högst placerade lag motståndare från undre halvan i tabellen. Luleå valde Brynäs, Djurgården valde Leksand, Linköping valde AIK och därmed fick HV71 möta Modo.

Semifinaler 
Inför semifinalspelet fick högst kvarvarande lag från SDHL välja motståndare från dom lägre placerade lagen i serien. Luleå valde HV71 och Djurgården fick möta Linköping.

Final

Källor

Externa länkar 
 Svenska Ishockeyförbundet statistik: Overview
 Svenska Ishockeyförbundet statistik: Schedule
 Svenska Ishockeyförbundet statistik: SM-slutspel

Sport i Sverige 2016
Sport i Sverige 2017
Ishockeysäsongen 2016/2017
2016/2017